La VolleyLigaen 2019-2020 si è svolta dal 25 settembre 2019 all'11 marzo 2020: al torneo hanno partecipato otto squadre di club danesi e la vittoria finale è andata per la diciassettesima volta, la seconda consecutiva, all'.

Regolamento

Formula 
Le squadre avrebbero dovuto disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di quattordici giornate; al termine della regular season:
Tutte le squadre avrebbero dovuto accedere ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, semifinali, finale per il terzo posto e finale, tutte giocate al meglio di due vittorie su tre gare.
Le quattro quadre sconfitte ai quarti di finale dei play-off scudetto avrebbero dovuto accedere ai play-off per il quinto posto, strutturati in semifinali, finale per il settimo posto e finale per il quinto posto, tutte giocate al meglio di due vittorie su tre gare.
Nessuna sarebbe retrocessa in 1. Division.

A seguito del diffondersi in Danimarca della pandemia di COVID-19, il campionato è stato sospeso il 12 marzo 2020: successivamente il comitato direttivo della DVF ha decretato la chiusura anticipata del campionato considerando valida la classifica in essere al momento della fine della regular season in merito sia all'assegnazione del titolo che alla qualificazione alle coppe europee.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Play-off 5º posto

Tabellone

Semifinali

Finale 7º posto

Finale 5º posto

Classifica finale

Statistiche

Note

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2019
Pallavolo nel 2020
 2019-2020